Scansoriopterygidae — родина тероподів, що охоплює динозаврів, які найближче споріднені з птахами. Відомі з юрського періоду провінції Ляонін, Китай.

Систематика 
Безсумнівно є представниками групи целурозаврів, а в її рамках, таксона манірапторів, але їх систематична позиція у рамках цього таксона залишається предметом суперечок. З кладистичного аналізу Сентера (2007) виникає, що родина є представниками клади Avialae і сестринським таксоном до птахів.

Натомість з аналізу Агноліна і Новаса (2011) слідує, що Scansoriopterygidae були базальними представниками клади Paraves, що не належать до Avialae;

Джерела 
 https://web.archive.org/web/20130409010034/http://palaeos.com/vertebrates/coelurosauria/avialae.html
 http://museumu03.museumwww.naturkundemuseum-berlin.de/cgi-bin/bridge.pl?a=basicTaxonInfo&taxon_no=137497
 Skelettdiagram av Scansoriopteryx.
 Epidexipteryx , illustration från ungafakta.se.
 Epidexipteryx fossil .
 Epidexipteryx fossil.
 Illustration av Epidexipteryx.
 Illustration av Epidexipteryx.
 New Scientist: «Halvfjädrad dinosaurie var något av en glänsare»  — om upptäckten av Epidexipteryx.
 eco localizer.com: Befjädrad Dinosaurie Från Juraperioden Upptäckt i Kina. Om upptäckten av Epidexipteryx.

Тероподи
Родини динозаврів